Blinder Fleck steht für:
 Blinder Fleck (Auge), die Stelle im Gesichtsfeld, an der keine Aufnahme von Lichtreizen möglich ist
 Blinder Fleck (Psychologie), Teil des Selbst, der von der Person bei sich selbst nicht wahrgenommen wird

Der blinde Fleck steht für:
 Der blinde Fleck (2007), deutscher Spielfilm von Tom Zenker
 Der blinde Fleck (2013), deutscher Spielfilm von Daniel Harrich über das Oktoberfestattentat

Siehe auch:
 Blind Spot